AHS steht als Abkürzung für:

 Addrup, DE AHS nach UN/LOCODE
 Adolf-Hitler-Schulen in der Zeit des Nationalsozialismus
 African Horse Sickness, eine Infektionskrankheit, siehe Afrikanische Pferdepest
 Aids-Hilfe Schweiz, Schweizer Dachverband
 Aktion Humane Schule, deutscher Verein
 Alien-Hand-Syndrom, eine neurologische Störung
 Allgemeinbildende Höhere Schule, eine Schulsparte in Österreich
 Alpers-Huttenlocher-Syndrom, eine degenerative Krankheit
 American Helicopter Society
 American Horror Story, US-amerikanische Fernsehserie
 American Housing Survey, jährliche Befragung
 Antiquarian Horological Society, britischer Verein
 Arbeitsgemeinschaft Humane Sexualität, deutscher Verein der Pädophilenbewegung
 Asociación Hermanos Saíz, eine kubanische Kulturorganisation
 Autohaus Südhannover, ehemaliger deutscher Automobilhersteller
 Aviation Handling Services (ahs), deutsches Dienstleistungsunternehmen

Abkürzung